Macaco
Macaco (gruppo musicale)
Macaco (capoeira)
lemure macaco